Maui steht für:

 Maui, eine der Inseln Hawaiis, benannt nach Māui
 Maui Linux, eine Linux-Distribution, basierend auf dem Hawaii Desktop Environment
 Māui, ein Halbgott und Held in der Mythologie der Māori und anderer polynesischer Mythologien
 Te Ika-a-Māui (Māuis Fisch), die Māori-Bezeichnung für die Nordinsel Neuseelands
 Te Waka-a-Māui (Māuis Kanu), die Māori-Bezeichnung für die Südinsel Neuseelands, beides in Anlehnung an Māui

MAUI steht für:
 .NET MAUI (Multi-Platform App UI), ein plattformübergreifendes Framework zum Erstellen nativer Mobil- und Desktop-Apps